"San Felices" pode ser:
 San Felices, município espanhol de Castela e Leão
 San Felices de los Gallegos, município espanhol de Castela e Leão
 San Felices de Buelna, município espanhol da Cantábria

Ver também
 San Felice

Desambiguações de topônimos